Heinz Günthardt e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Francisco González e Paula Smith 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Heinz Günthardt /  Martina Navrátilová (Campioni)
 Ken Flach /  Pam Shriver (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Carling Bassett-Seguso (secondo turno)
 Vincent Van Patten /  Zina Garrison (terzo turno)

 Mike Bauer /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Laurie Warder /  Anne Minter (quarti di finale)
 Tony Giammalva /  Anne Smith (terzo turno)
 Chris Dunk /  Barbara Jordan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1985